Kopina – szczyt w Karkonoszach
 Kopina – wyspa na Odrze, w woj. zachodniopomorskim, w granicach administracyjnych miasta Police

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERTYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Kopina – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców 
 Kopina – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin 
 Kopina – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Milanów 
 Kopina – część wsi Pietraszów w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień
 Kopina – część wsi Mołodycz w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Kopina – część wsi Chmieleniec w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Kopina – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk